Zapotlán bezeichnet:

 Zapotlán de Juárez, Stadt im mexikanischen Bundesstaat Hidalgo
 Municipio Zapotlán de Juárez, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Hidalgo
 San Agustín Zapotlán, Ort im mexikanischen Bundesstaat Hidalgo
 Ciudad Guzmán, Stadt im mexikanischen Bundesstaat Jalisco, ehemals Zapotlán bzw. Zapotlán el Grande
 Municipio Zapotlán el Grande, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Jalisco
 Zapotlán del Rey, Stadt im mexikanischen Bundesstaat Jalisco
 Municipio Zapotlán del Rey, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Jalisco
 Zapotlán (México), Ort im mexikanischen Bundesstaat México
 El Zapotlán, Ort im mexikanischen Bundesstaat Puebla